Tumerozetes är ett släkte av kvalster. Tumerozetes ingår i familjen Tumerozetidae. 

Tumerozetes är enda släktet i familjen Tumerozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Tumerozetes